Osoby o tym nazwisku:
 Humberto de Alencar Castelo Branco – brazylijski marszałek i polityk, prezydent
 José de Alencar – brazylijski prawnik, polityk, orator, pisarz i dramaturg
 José Alencar – brazylijski polityk i przedsiębiorca
 Manoel Alencar Monte – brazylijski piłkarz
 Rafael Alencar – brazylijski model, aktor pornograficzny, scenarzysta i reżyser filmów pornograficznych